The Search (film),  een film uit 1948 van regisseur Fred Zinnemann
The Search (album),  het derde solo muziekalbum van de Britse basgitarist David Paton

Zie ook
The Searchers (doorverwijspagina)